Shah Jahan (1592-1666) – sovrano dell'Impero Moghul
 Shah Jahan II (1696-1719) – sovrano dell'Impero Moghul
 Shah Jahan III (1711-1772) – sovrano dell'Impero Moghul

Pagine correlate 
 Moschea Shah Jahan